Siegmann ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Siegmann (* 1973), deutsche Autorin
 Erich Siegmann (* 1956), deutscher General
 Ernst Siegmann (1915–1981), deutscher Klassischer Philologe

 George Siegmann (1882–1928), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Gerhard Siegmann (1911–1989), deutscher Architekt
 Hans-Christoph Siegmann (1935–2009), deutscher Physiker

 Hermann Siegmann (Pseudonym Ipf; 1896–1974), deutscher Heimatdichter und Karikaturist
 Norbert Siegmann (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Philla Siegmann-Wolff (1875–nach 1926), deutsche Sängerin (Sopran) und Schauspielerin
 Richard Siegmann (1872–1943), deutscher Industrieller und Politiker
 Walter Siegmann (1910–2002), Schweizer Politiker, Militär und Unternehmer
 Wilhelm Siegmann (Friedrich Wilhelm Siegmann; 1898–1969), deutscher SS-Hauptsturmführer

Siegmann steht für:

 Siegmannliste, „Liste der Juden“ in Hannover

Siehe auch:
 Anthony E. Siegman (1931–2011), US-amerikanischer Physiker und Elektroingenieur
 Sigman
 Siekmann